Esistono più comuni francesi con questo nome

Cazalis – Gironda
Cazalis – Landes